Niaqornaarsuup Iterlaa bezeichnet:
 Niaqornaarsuup Iterlaa (Bucht, Ilulissat) (auch Ikineq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Niaqornaarsuup Iterlaa (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland